O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1942-43 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 1ª edição do campeonato do futebol da Guatemala

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1942 na Guatemala
1943 na Guatemala